

Sciences humaines et sociales 
 Le mot atlantico signifie « atlantique » en italien.
 Le mot atlántico signifie « atlantique » en espagnol.
 Le mot atlântico signifie « atlantique » en portugais.
 Les langues atlantico-congolaises sont une branche majeure de la famille des langues nigéro-congolaises.

Culture et société 
 Atlantico est un site d'information français de type pure player.
 Atlantico est le  du chanteur italien Marco Mengoni, sorti en .
 L'Atlántico Fútbol Club est un club de football de Puerto Plata (République dominicaine).

Toponyme 
 L'Atlántico est un département de la Colombie.